Ibrahim Salah peut désigner :
 Ibrahim Salah (né en 1987), footballeur égyptien ;
 Ibrahim Salah (né en 2001), footballeur belgo-marocain.